Desa Mekargalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 107,78), Jawa Barat, 
 Desa Mekargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,21), Jawa Barat, 
 Desa Mekargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,26), Jawa Barat, 
 Desa Mekargalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 107,43), Jawa Barat, 
 Desa Mekargalih (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar